|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| TCR Benelux seizoen 2016
|-
| vorige: geen || volgende: 2017 ||
|-
|}

TCR Benelux seizoen 2016 is het eerste seizoen van het TCR Benelux-kampioenschap. Het seizoen startte op 21 mei op Spa-Francorchamps en eindigde op 30 oktober op Mettet.

Teams en coureurs
Michelin is de officiële bandenleverancier.

Kalender en resultaten

Eindstand kampioenschap

Scoresysteem

Kwalificatierace

Sprintraces

Tijdens elke ronde wordt het slechtste resultaat geschrapt.

Rijders
Tijdens de sprintraces krijgt zowel de actieve coureur als de coureur die niet rijdt punten. 
{|
|valign="top"|

Opmerking
‡ – Tijdens race 4 (R4) op het Circuit Spa-Francorchamps werden halve punten uitgereikt, omdat minder dan 75% van de raceafstand werd verreden vanwege hevige regenval.

Junior kampioenschap
In tegenstelling tot het overallkampioenschap scoort alleen de actieve junior punten.

Opmerking
‡ – Tijdens race 4 (R4) op het Circuit Spa-Francorchamps werden halve punten uitgereikt, omdat minder dan 75% van de raceafstand werd verreden vanwege hevige regenval.

Kampioenschap teams
Teams scoren uitsluiten punten in de kwalificatierace (QR).

Kampioenschap merken
Punten voor het merkenklassement worden alleen toegekend in de sprintraces.

Opmerking
‡ – Tijdens race 4 (R4) op het Circuit Spa-Francorchamps werde halve punten uitgereikt omdat minder dan 75% van de raceafstand werd verreden vanwege hevige regenval.

2016
Autosport in 2016
Autosport in België
Autosport in Nederland
Autosport in Luxemburg (land)
Sportevenement in Wallonië
Sportevenement in Vlaanderen
Sportevenement in Nederland
Sportevenement in Luxemburg (land)